

Fotografia 

 Pellicola 120 –  tipologia di pellicola fotografica

Armi 

 120 mm C Mle 1890 –  obice pesante francese impiegato dall'esercito francese durante la prima guerra mondiale
 120 mm L Mle. 1878 – cannone campale pesante francese impiegato durante la prima guerra mondiale
 120 mm L Mle 1931 –  cannone campale medio belga della seconda guerra mondiale
 120 mm Rheinmetall – cannone da carro armato ad anima liscia
 120 mm Type 10 – cannone antiaereo 
 120 mm Type 3 – cannone antiaereo da 120 mm impiegato dall'esercito imperiale giapponese durante la seconda guerra mondiale 
 120 mm Type 3 –  cannone navale impiegato dalla Marina imperiale giapponese durante la prima e la seconda guerra mondiale